Ама́ти () — итальянская фамилия.

 Амати — итальянское семейство из Кремоны, занимавшееся изготовлением струнных смычковых инструментов, преимущественно скрипок.
 Амати, Николо (1596—1684) — один из известнейших мастеров семейства Амати.

 Амати, Базилио (1780—1830) — итальянский писатель.
 Амати, Даниэле (род. 1931) — итальянский физик.
 Амати, Джачинто (1778—1850) — итальянский теолог.
 Амати, Джироламо (1768—1834) — итальянский филолог.
 Амати, Джованна (род. 1962) — итальянская гонщица.
 Амати, Джованни Антонио (1475—1555) — итальянский художник.
 Амати, Карло (1776—1852) — итальянский архитектор.
 Амати, Паскуале (1716—1796) — итальянский учёный.
 Амати, Эдмондо (1920—1992) — итальянский кинопродюсер.

См. также 
 Педини Амати, Федерико (род. 1976) — политик Сан-Марино.

Прочее 
 19183 Амати — астероид.
 Amati-Denak — чешский производитель музыкальных инструментов.